O Campeonato Paulista de Futebol - Série B2  equivale ao quinto nível do futebol do estado de São Paulo. Acima desta divisão, estavam as divisões principais, Série A1, a Série A2, a Série A3 e a Série B1.

Surgiu com o artifício em nomear divisões por séries ou com os termos "intermediária" ou "acesso". Teve sua última edição em 2004, quando todas as divisões da "Série B" foram fundidas em uma única.

Campeões

Ver também 
 Divisões do Campeonato Paulista de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol - Série A2
 Campeonato Paulista de Futebol - Série A3
 Campeonato Paulista de Futebol - Série B
 Campeonato Paulista de Futebol - Série B3
 Campeonato Paulista Amador de Futebol
 Campeonato Paulista Amador do Interior de Futebol
 Campeonato Paulista do Interior de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol Feminino
 Campeonato Paulista de Futebol Feminino Sub-17
 Copa Paulista de Futebol
 Copa São Paulo de Futebol Júnior
 Taça dos Invictos

Competições de futebol de São Paulo
 
Campeonatos estaduais de futebol do Brasil